Оттава — название четырёх одноимённых округов США:
* Оттава — округ штата Канзас, США.
 Оттава — округ штата Мичиган, США.
 Оттава — округ штата Огайо, США.
 Оттава — округ штата Оклахома, США.